Carini puede referirse a:

 Carini, ciudad en la isla de Sicilia, Italia;
 Fabián Carini, futbolista uruguayo;
 Luigi Carini, actor italiano.